Benamauc oder Benemauk steht für:

 ein Quellfluss des Mota Claran
 Benamauc (Camea), ein Stadtteil der osttimoresischen Landeshauptstadt im Suco Camea

Siehe auch:
 Centro Benemauk